Samsung SGH-D307 — трьохдіапазонний стільниковий телефон фірми Samsung Electronics.

Комплектація: телефон, захисний мішечок-чохол, акумулятор, автомобільний зарядний пристрій, Bluetooth-гарнітура, інструкція

Особливості: QWERTY-клавіатура; мр3 на дзвінок

Схожі моделі 
 AMOI CA8
 Panasonic G70
 Pantech GF100
 Nokia 3128
 Pantech G310

Див. також 
 Samsung Electronics

Посилання 
 Характеристики телефону Samsung SGH-D307  
 Характеристики телефону Samsung SGH-D307  

D